Швеция на детском конкурсе песни Евровидение участвовала 11 раз. Лучшее выступление было в 2006 году — 3 место. Худший результат был в 2003, 2004 и 2005 годах — все участники, представляющие страну в эти годы, занимали 15 место.

В 2015 году страна отказалась от участия.

Участники

Голоса за Швецию (2003-2013) 

Швеция примет участие в Детском Евровидении 2012, участник для которого будет выбран в финале национального отбора на Детское Евровидение 2012 «Lilla Melodifestivalen», который организован совместно с общественным вещателем SVT и радио SR.

Отборы

Lilla Melodifestivalen 2003

Финал

Lilla Melodifestivalen 2004

Финал

Lilla Melodifestivalen 2005

Финал

Stage Junior 2006

Финал

Stage Junior 2007

Финал

Lilla Melodifestivalen 2012

Финал

Жюри
 Кристер Бьоркман - глава делегации Швеции на Евровидении
 Каролина Норен - директор SR
 Ян Лундквист - продюсер SVT

Lilla Melodifestivalen 2013

Финал

Жюри 
 Кристер Бьоркман - глава делегации Швеции на Евровидении
 Каролина Норен - директор SR
 Ян Лундквист - продюсер SVT

Lilla Melodifestivalen 2014

Финал

Жюри 
 Кристер Бьоркман - глава делегации Швеции на Евровидении
 Каролина Норен - директор SR
 Малин Ульссон - хозяин SVT

Примечания

Ссылки 
 Информация о конкурсе ESCKAZ.com

Музыка Швеции